Leonardo da Vinci — cientista, matemático, engenheiro, escritor, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico italiano
 Leonardo (cantor) — nome artístico de Emival Eterno Costa, cantor brasileiro
 Leonardo (cantor nativista) — nome artístico de Jader Moreci Teixeira, cantor brasileiro
 MonaLisa e Leonardo — projeto da Mars Society
 Livraria Leonardo da Vinci
 Leonardo Nascimento de Araújo — futebolista e treinador de futebol, campeão mundial em 1994 com a Seleção Brasileira de Futebol
Leonardo DiCaprio — ator,produtor e filantropo americano

Desambiguações de antropônimos